Кальеха () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальеха, Исасио (1936—2019) — испанский футболист, защитник.
 Кальеха, Карлос (род. 1976) — сальвадорский предприниматель и политик.
 Кальеха, Хавьер (род. 1978) — испанский футболист, полузащитник.